Лидский, Михаил:
 Лидский, Михаил Викторович (род. 1968) — российский пианист, преподаватель Московской консерватории.
 Лидский, Михаил Исаакович (1886—1949) — советский музыкант, скрипач.